Beaucoup de compositeurs de musique classique ont écrit des ensembles de Prélude et fugue dans toutes ou la plupart des 24 tonalités majeures et mineures et le plus généralement pour instruments à clavier (clavecin, orgue, etc). L'usage de cette forme est généralement inspiré des deux livres de préludes et fugues de Jean-Sébastien Bach, le Clavier bien tempéré, respectivement conçus autour de 1722 et 1744. Bach n'est cependant pas le premier à avoir écrit pour cette forme comme en témoigne le cycle de 20 tonalités de Johann Caspar Ferdinand Fischer, Ariadne musica 1702.

Œuvres 
Ces compositions recourent, parfois de façon indirecte, au format prélude et fugue :
 Ariadne musica (1702), Fischer
 Le Clavier bien tempéré (1722 et 1744), Bach
 Prélude et fugue en la mineur (BWV 543) et nombreuses autres œuvres pour orgue de Bach
 Huit petits préludes et fugues, anciennement attribués à Bach, mais de compositeur incertain (sans doute Johann Tobias Krebs)
 Fantaisie et Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » (1850), Liszt
 Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H, Liszt
 Prélude, Choral et Fugue, Franck
 Ludus Tonalis, Hindemith
 Vingt-quatre préludes et fugues op. 87, Chostakovitch
 Prelude, Fugue and Riffs, Bernstein

Compositeurs 
Ces compositeurs des  et  ont écrit pour cette forme :
 , 12 Préludes et Fugues
 Algernon Ashton
 Mario Castelnuovo-Tedesco, Les guitares bien tempérées, 24 préludes et fugues pour deux guitares
 , 48 Préludes et Fugues
 Rodion Chtchedrine
 Dmitri Chostakovitch , Vingt-quatre préludes et fugues, op. 87
 David Diamond, 52 Préludes et Fugues
 Alexandre Glazounov
 Hiroshi Hara,
 Hans Huber
 Alexander Iakovtchouk, David Johnson, 12 Préludes et Fugues
 Nikolaï Kapoustine, 24 Préludes et Fugues, op. 82
 August Alexander Klengel
 Trygve Madsen
 Henry Martin
 Felix Mendelssohn
 Bruce Cameron Munson
 Frank Tveor Nordensten
 Igor Rekhine, 24 préludes et fugues pour la guitare
 Camille Saint-Saëns, 3 Préludes et Fugues pour orgue op.99 (1894), 3 Préludes et Fugues pour orgue (1898) op.109
 Howard Skempton, 24 préludes et fugues pour piano (2019)
 Sergueï Slonimski, 24 préludes et fugues (1995)
 Sergueï Taneïev
 Vsevolod Zaderatski
 Florent Nagel, Livre pour Piano (2018) - Edition A.Leduc

Notes et références 

Genre musical classique